Radio Atlantique 102.10 fm est une radio associative de catégorie A qui émet par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'association a été créée en 1982 par Jean-Christophe Lebon. C'est une station essentiellement musicale (variétés, musique pop rock) qui assume aussi, dans ce cadre, la promotion des artistes de Saint-Pierre et de Miquelon. Sa grille des programmes comporte, en outre, des informations locales, des animations en tous genres (directs consacrés au championnat de football local, aux escales de paquebots de croisière, aux lotos associatifs, aux séances officielles du Conseil territorial). Des partenariats ont été signés avec Radio France Internationale (le ) et avec Europe1 (le ) pour relayer les actualités nationales françaises et internationales.

De nombreux bénévoles ont concouru, auprès d'un petit nombre de salariés, à son déploiement au fil des ans. En , l'association déploie ses propres installations de diffusion en rompant le contrat qui la liait à Télédiffusion de France, avec pour objectif d'étendre son périmètre de diffusion à Miquelon. Pour ce faire, elle fait appel à la compétence de "RUEL AUDIO".  Bénéficiant dès l'origine de deux fréquences, 102.10 fm à Saint-Pierre et 94,5 fm à Miquelon, ce défi technique est enfin relevé grâce à l'installation de son émetteur principal dans la tour de contrôle de l'ancien aéroport de Saint-Pierre (propriété de Conseil territorial de l'archipel), et un émetteur relais à la station de traitement de l'eau de Miquelon (propriété de la commune éponyme).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Culture à Saint-Pierre-et-Miquelon

Média à Saint-Pierre-et-Miquelon
Station de radio locale en France
Station de radio en français
Station de radio fondée en 1982
Entreprise ayant son siège à Saint-Pierre-et-Miquelon